Jméno a příjmení Jan Šlechta má více nositelů:

 Jan Šlechta (1959–2019) – programátor, učitel IT, literát, horolezec, politik SZ
 Jan Šlechta ze Všehrd (1466–1525) – šlechtic, diplomat a humanista
 Jan Emil Šlechta (1859–1911) – český prozaik, dramatik, překladatel a redaktor